Klearkhosz (szobrász) az i. e. 6. században
Klearkhosz (Spárta) spártai hadvezér az ifjabb Kürosz megsegítésére küldött zsoldos hadsereg vezére. A túlélő Tízezrek hazatérését örökíti meg Xenophón Anabaszisza
Klearkhosz (Hérakleia) a fekete-tengeri Hérakleia türannosza az i. e. 4. században
Klearkhosz (komédiaköltő) Athénban az i. e. 4. században
Klearkhosz (filozófus) a ciprusi Szoloiból az i. e. 4. és 3. században